Federica Cavicchia (1998) – calciatrice svizzera con cittadinanza italiana
 Pasquale Cavicchia (1948-2018) – calciatore italiano
 Pietrangelo Cavicchia (1879-1967) – politico statunitense